Антверпен може да се отнася за:

 Антверпен, град в Белгия
 Антверпен (провинция), провинция в Белгия
 Антверпен (окръг), окръг в Белгия
 Антверпен (район), район на град Антверпен, Белгия
 Антверпен (отбор), футболен отбор от Антверпен, Белгия